Maharajganj (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Maharajganj (hoofdstad), de hoofdplaats van het Indiase district Maharajganj
 Maharajganj (Raebareli), een nagar panchayat (plaats) in het district Raebareli van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Maharajganj (Bihar), een notified area in het district Siwan van de Indiase staat Bihar